Lance Bass - artista dos Estados Unidos
Estreito de Bass - separa a Tasmânia do sul da Austrália
Bass (personagem) - da série Mega Man

Desambiguação